Kathrine Kristine Beck Marris (née en 1950), femme de lettres américaine, auteure de romans policiers ;
 Rob Marris (1955-), homme politique britannique.
Patronyme anglais